Провинция Касерес () входит в автономное сообщество Эстремадура и включает в себя 223 муниципалитета. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Касереса также объединены в манкомунидады (советы муниципалитетов) и комарки: Кампо-Араньюэло (21 муниципалитет), Трухильо (14), Ла-Вера (19), Вильуэркас-Иборес-Хара (18), Вегас-Альтас (9), Риберос-дель-Тахо (7), Ривера-де-Фреснедоса (12), Сьерра-де-Гата (19), Трасьерра-Тьеррас-де-Гранадилья (15), Валье-дель-Херте (11), Сьерра-де-Сан-Педро (8), Валье-дель-Амброс (8), Тахо-Салор (15), Валье-дель-Алагон (14), Сьерра-де-Монтанчес (21) и Лас-Урдес (6).

Провинция Касерес занимает площадь в  км² и имеет население в  жителей (2020). Столица провинции — город Касерес, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения и самым большим по площади (1750,33 км²). Самый же маленький — Ла-Альдеа-дель-Обиспо (0,3 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Касерес, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по манкомунидадам и комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Касерес указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Ла-Гранха
 2 — Куакос-де-Юсте
 3 — Кабреро
 4 — Торреоргас
 5 — Асейтуна
 6 — Аигаль
 7 — Вьяндар-де-ла-Вера
 8 — Арройо-де-ла-Лус
 9 — Хараис-де-ла-Вера
 10 — Алькуэскар
 11 — Альдеа-дель-Кано
 12 — Торрекемада
 13 — Наваконсехо
 14 — Альдеануэва-де-ла-Вера
 15 — Альдеануэва-дель-Камино
 16 — Альдеуэла-де-Херте
 17 — Посуэло-де-Сарсон
 18 — Альбала
 19 — Альмарас
 20 — Альмоарин
 21 — Санта-Ана
 22 — Арройомолинос
 23 — Арройомолинос-де-ла-Вера
 24 — Баньос-де-Монтемайор
 25 — Баррадо
 26 — Бельвис-де-Монрой
 27 — Бенкеренсия
 28 — Беррокалехо
 29 — Сарса-де-Монтанчес
 30 — Боональ-де-Ибор
 31 — Ботиха
 32 — Вильямьель
 33 — Сальватьерра-де-Сантьяго
 34 — Кабесабельоса
 35 — Кабесуэла-дель-Валье
 36 — Асебо
 37 — Карбахо
 38 — Качоррилья
 39 — Кадальсо
 40 — Пералес-дель-Пуэрто
 41 — Каминомориско
 42 — Кампильо-де-Делейтоса
 43 — Вильямесиас
 44 — Вальдефуэнтес
 45 — Пасарон-де-ла-Вера
 46 — Каркабосо
 47 — Пуэрто-де-Санта-Крус
 48 — Техеда-де-Тьетар
 49 — Касар-де-Паломеро
 50 — Касарес-де-лас-Урдес
 51 — Касас-де-Дон-Антонио
 52 — Касас-де-Дон-Гомес
 53 — Пиорналь
 54 — Касас-де-Миравете
 55 — Касас-дель-Кастаньяр
 56 — Касас-дель-Монте
 57 — Торременга
 58 — Касильяс-де-Кория
 59 — Кастаньяр-де-Ибор
 60 — Вильясбуэнас-де-Гата
 61 — Торремоча
 62 — Сересо
 63 — Вальдастильяс
 64 — Кольядо
 65 — Конкиста-де-ла-Сьерра
 66 — Делейтоса
 67 — Абертура
 68 — Ла-Кумбре
 69 — Сорита
 70 — Дескаргамария
 71 — Эльхас
 72 — Эскурьяль
 73 — Фреснедосо-де-Ибор
 74 — Эль-Торно
 75 — Робледильо-де-Трухильо
 76 — Ла-Гарганта
 77 — Гарганта-ла-Олья
 78 — Гаргантилья
 79 — Гаргуэра
 80 — Гарровильяс-де-Альконетар
 81 — Гарвин
 82 — Гата
 83 — Эль-Гордо
 84 — Абадия
 85 — Сарса-ла-Майор
 86 — Гихо-де-Кория
 87 — Гихо-де-Галистео
 88 — Гихо-де-Гранадилья
 89 — Гихо-де-Санта-Барбара
 90 — Эргихуэла
 91 — Эрнан-Перес
 92 — Руанес
 93 — Торре-де-Санта-Мария
 94 — Эрвас
 95 — Игера
 96 — Инохаль
 97 — Ольгера
 98 — Ойос
 99 — Уэлага
 100 — Ибаэрнандо
 101 — Харайсехо
 102 — Алькольярин
 103 — Харандилья-де-ла-Вера
 104 — Харилья
 105 — Херте
 106 — Ладрильяр
 107 — Логросан
 108 — Лосар-де-ла-Вера
 109 — Мадригаль-де-ла-Вера
 110 — Мадригалехо
 111 — Мадроньера
 112 — Махадас
 113 — Мальпартида-де-Касерес
 114 — Мальпартида-де-Пласенсия
 115 — Марчагас
 116 — Мата-де-Алькантара
 117 — Мембрио
 118 — Месас-де-Ибор
 119 — Мьяхадас
 120 — Мильянес
 121 — Берсокана
 122 — Моэдас-де-Гранадилья
 123 — Монрой
 124 — Монтанчес
 125 — Монтеэрмосо
 126 — Моралеха
 127 — Морсильо
 128 — Альдеасентенера
 129 — Навальмораль-де-ла-Мата
 130 — Навальвильяр-де-Ибор
 131 — Навас-дель-Мадроньо
 132 — Навесуэлас
 133 — Нуньомораль
 134 — Олива-де-Пласенсия
 135 — Паломеро
 136 — Каньявераль
 137 — Педросо-де-Асим
 138 — Пераледа-де-ла-Мата
 139 — Пераледа-де-Сан-Роман
 140 — Кальсадилья
 141 — Пескуэса
 142 — Ла-Песга
 143 — Пьедрас-Альбас
 144 — Пинофранкеадо
 145 — Касас-де-Мильян
 146 — Пласенсия
 147 — Пласенсуэла
 148 — Портахе
 149 — Портесуэло
 150 — Карраскалехо
 151 — Ребольяр
 152 — Риолобос
 153 — Робледильо-де-Гата
 154 — Робледильо-де-ла-Вера
 155 — Гарсьяс
 156 — Робледольяно
 157 — Романгордо
 158 — Росалехо
 159 — Эррера-де-Алькантара
 160 — Салорино
 161 — Кампо-Лугар
 162 — Сан-Мартин-де-Тревехо
 163 — Санта-Крус-де-ла-Сьерра
 164 — Санта-Крус-де-Паньягуа
 165 — Санта-Марта-де-Магаска
 166 — Сантьяго-де-Алькантара
 167 — Сантьяго-дель-Кампо
 168 — Сантибаньес-эль-Альто
 169 — Сантибаньес-эль-Бахо
 170 — Сауседилья
 171 — Сегура-де-Торо
 172 — Серрадилья
 173 — Серрехон
 174 — Сьерра-де-Фуэнтес
 175 — Талаван
 176 — Талаверуэла-де-ла-Вера
 177 — Талаюэла
 178 — Касар-де-Касерес
 179 — Ториль
 180 — Торнавакас
 181 — Галистео
 182 — Торре-де-Дон-Мигель
 183 — Эрреруэла
 184 — Торресилья-де-лос-Анхелес
 185 — Торресильяс-де-ла-Тьеса
 186 — Торрехон-эль-Рубио
 187 — Торрехонсильо
 188 — Касатехада
 189 — Седильо
 190 — Асеуче
 191 — Ла-Альдеа-дель-Обиспо
 192 — Сильерос
 193 — Вальдеканьяс-де-Тахо
 194 — Каньямеро
 195 — Вальдеункар
 196 — Вальделакаса-де-Тахо
 197 — Вальдеморалес
 198 — Вальдеобиспо
 199 — Валенсия-де-Алькантара
 200 — Вальверде-де-ла-Вера
 201 — Вальверде-дель-Фресно
 202 — Алиседа
 203 — Вилья-дель-Кампо
 204 — Вилья-дель-Рей
 205 — Кабаньяс-дель-Кастильо
 206 — Бросас
 207 — Вильянуэва-де-ла-Сьерра
 208 — Вильянуэва-де-ла-Вера
 209 — Вильяр-де-Пласенсиа
 210 — Вильяр-дель-Педросо
 211 — Секлавин
 212 — Сарса-де-Гранадилья

Примечания

Ссылки 

 
 

 
Касерес